Maruca hace referencia a varios artículos:

Polilla
 Maruca, género de polillas.

Pez
 Molva molva, pez de la familia Lotidae.